Людми́ла Артёмовна Ла́зарева () — советский и российский кинорежиссёр, сценарист неигрового кино, преподаватель.

Биография 
Родилась в Тирасполе Молдавской Автономной ССР (ныне — непризнанная Приднестровская Молдавская Республика). Работала ассистентом режиссёра на «Молдова-фильме», поступила в режиссёрскую мастерскую Льва Кулешова во ВГИКе. По окончании института в 1966 году по распределению работала на «Молдова-фильме». Успев снять два документальных фильма, вышла замуж и переехала в Ленинград, работала на «Леннаучфильме». За время работы создала более 50 неигровых картин, участвовала в кинофестивалях, имеет призы и награды.

Последние годы жизни посвятила преподавательской деятельности — являлась мастером на курсе неигрового кино Высшей школы режиссёров и сценаристов (ВШРиС) в Санкт-Петербурге.

Член Союза кинематографистов СССР (Ленинградское отделение), член Гильдии кинорежиссёров России.

Скончалась 19 апреля 2012 года. Похоронена на Центральном кладбище в Кишинёве рядом с родителями.

Семья 
 отец — Артём Маркович Лазарев (1914—1999)
 мать — Анна Семёновна Лазарева (1916—2002)

Избранная Фильмография 
  — Матросы «Авроры» ''(сценарий — М. Мамедов)
  — Твоё рабочее место ''(Диплом международного конкурса промышленных фильмов, София, Болгария)
  — Радуга на снегу ''(Диплом и приз Ленинградского Союза художников)
  — Про сосновую шишку ''(Диплом общества охраны природы «Ленинград-75» за лучший детский фильм)
  — Передвижники ''(Диплом Ленинградского Союза художников)
  — Грузчики не требуются ''(Бронзовая медаль ВДНХ СССР)
  — Мальчик и машина
  — Земля у нас одна ''(сценарий — Пашканч; диплом и приз фестиваля «Ленинград-75» в номинации «Об охране природы»)
  — Земля вернёт сторицей ''(сценарий — Б. Белоголовый)
  — Мастера ''(сценарий — И. Шадхан) 
  — Алмаз в кольчуге / Алмаз прочнее алмаза ''(сценарий — В. Фиалковский) 
  — Плавание для всех ''(сценарий — Д. Василиу)
  — Архитектура 70-х годов ''(сценарий — В. Суслов)
  — Круиз по Волге ''(сценарий — С. Абазов)
  — Основной экономический закон социализма ''(сценарий — О. Альшиц)
  — Социально-классовая структура развитого социалистического общества ''(сценарий — И. Болотников)
  — Великая радость — работа ''(сценарий — Н. Дунаева)
  — Курсы офтальмологов ''(сценарий — Е. Прицкер; Золотая медаль VII международного фестиваля рекламных фильмов в Варне, Болгария)
  — Национально-освободительное движение в России (март—июнь 1917)
  — Фундаментальные проблемы метрологии и научно-технический прогресс 
  — Советская школа ''(сценарий В. Дальский)
  — Прозрение ''(Диплом и приз II Шанхайского кинофестиваля, диплом и приз смотра ленинградских кинематографистов 70-летия Октября)
  — Потешное царство. Про игрушку ''(по собственному сценарию)

Примечания 

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Леннаучфильм
Кинодокументалисты
Кинорежиссёры-документалисты России
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Гильдии кинорежиссёров России
Женщины-режиссёры России
Похороненные на Центральном (Армянском) кладбище‎